Il singolare del torneo di tennis Lucknow Challenger 2 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Jamie Delgado 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Paradorn Srichaphan (semifinali)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)
 Mosè Navarra (primo turno)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)

 Jamie Delgado (finale)
 Leander Paes (Campione)
 Martin Lee (secondo turno)
 Takahiro Terachi (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lucknow Challenger 1999